За годы существования государства Израиль создана широкая сеть охраняемых природных территорий. По состоянию на май 2007 года в Израиле существует 66 национальных парков и 190 заповедников. Их целью является сохранение природного и культурного наследия страны, ландшафтного и биологического разнообразия, создание условий для доступа к ним, развитие рекреационной деятельности, в частности, познавательного и сельского туризма. В национальных парках Израиля зачастую охраняются не только флора и фауна, но и важные археологические памятники.

Национальные парки

Заповедники 

 Заповедник Авшалом
 Заповедник Элат и Арава
 Заповедник Эйн-Афек
 Заповедник Эйн-Геди
 Заповедник Гамла
 Заповедник Долина Хула
 Заповедник Нахаль-Аюн
 Заповедник Тель-Дан

См. также 
 Дан Цур — израильский архитектор, автор многих проектов обустройства национальных парков.

Ссылки 
 

Национальные парки и заповедники
Израиль, национальные парки и заповедники